

Июль 
 3 июля — Лев II — Папа Римский (682—683).

Август 
 28 августа — Пакаль (80) — правитель Бакальского царства майя (615—683).
 Укба ибн Нафи — военачальник и государственный деятель Арабского халифата, завоеватель Магриба в Северной Африке, основатель влиятельного магрибского рода Фихритов.

Ноябрь 
 12 ноября — Язид I ибн Муавия — второй арабский халиф из династии Омейядов (680—683).

Декабрь 
 27 декабря — Гао-цзун (55) — китайский император (650—683) из династии Тан.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Ваненг — святой игумен из Фекана.
 Дунхад Муриски — король Коннахта (682—683) из рода Уи Фиахрах.

0683
Умершие в 683 году